Ха́ффман () — фамилия. Известные носители:
 Хаффман, Букер Тио (более известен как Букер Ти; род. 1965) — американский рестлер.
 Хаффман, Джон (; род. 1932) — профессор кафедры химии Клемсонского университета штата Южная Каролина, США.
 Хаффман, Дэвид (; 1925—1999) — американский учёный, первопроходец в сфере теории информации, преподаватель.
 Хаффман, Марвин (; 1917—1983) — американский баскетболист.
 Хаффман, Мэйвен (род. 1976) — американский реслер.
 Хаффман, Нейт (; 1975—2015) — американский баскетболист.
 Хаффман, Фелисити (; род. 1962) — американская актриса.
 Хаффман, Элейна (; род. 1980) — американская актриса.

Ха́фман ():
 Хафман, Колин (; род. 1984) — американский кёрлингист.

См. также 
 Код Хаффмана, алгоритм Хаффмана — адаптивный жадный алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с минимальной избыточностью. Разработан в 1952 году Дэвидом Хаффманом.